Le mot transitivité est employé dans plusieurs domaines :
 en mathématiques,
la transitivité est une propriété éventuelle d'une relation binaire,
en théorie des ensembles, on définit la notion d'ensemble transitif ;
 en théorie des groupes, la transitivité est une propriété de certains groupes agissant sur un ensemble ;

 en grammaire, la transitivité est une propriété éventuelle d'un verbe.
 en Philosophie, la  transitivité se dit d'une cause dont l'action s'exerce sur un objet étranger, par opposition à cause immanente.